Encina de San Silvestre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Encina de San Silvestre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Encina de San Silvestre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar